Johnston pode referir-se a:

Localidades 

 Johnston (Carolina do Sul)
 Johnston (Iowa)
 Johnston (Pensilvânia)
 Johnston (Rhode Island)
 Condado de Johnston (Carolina do Norte)
 Condado de Johnston (Oklahoma)

Desambiguação